Jishu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jishu (ort), Jilin, 
 Jishu (socken), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar